Strelitz bezeichnet

in Deutschland:
 die ehemals selbständige Stadt Strelitz – den heutigen Neustrelitzer Stadtteil Strelitz-Alt
 oft auch in älteren Schriften die Stadt Neustrelitz  
 oft auch in älteren Schriften den gesamten Landesteil Mecklenburg-Strelitz
 das ehemalige Hotel de Strelitz in Hannover

in Tschechien:
 den deutschen Namen der Gemeinde Střelice u Stoda, Okres Plzeň - jih
 den deutschen Namen der Gemeinde Střelice u Brna, Okres Brno-venkov
 den deutschen Namen der Gemeinde Střelice u Jevišovic, Okres Znojmo

in Polen:
 Strzelce, eine Ortschaft in der Landgemeinde Chodzież mit dem deutschen Namen − Strelitz – (1815 bis 1919 sowie während der deutschen Okkupation 1939 bis 1945) 

Strelitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Strelitz (* 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Johannes Strelitz (1912–1991), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Ludwig Schultze-Strelitz (1855–1901), deutscher Gesangspädagoge, Musikwissenschaftler und Herausgeber 

Siehe auch:

 Mecklenburg-Strelitz (Begriffsklärung)
 Strehlitz
 Streletz
 Střelice